Джустини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1923) — итальянский актёр.
 Джустини, Филиппо  (1852—1920) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.